Apocryphe peut désigner :

 Apocryphe (littérature et art), sens littéraire et artistique
 Apocryphe biblique, en littérature biblique
 Citation apocryphe

Voir aussi 

 Pseudépigraphe (Ancien Testament)
 Pseudépigraphe (Nouveau Testament)